Шасе́-ле-Се () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Се-сюр-Сон-э-Сент-Альбен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70138.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 45 км севернее Безансона, в 14 км к западу от Везуля.

Вдоль границ коммуны протекает река Сона.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 106 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 67 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 49 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 64,8 %). Из 49 активных жителей работали 42 человека (21 мужчина и 21 женщина), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 18 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона